B.P.R.D.: Hollow Earth and Other Stories é uma revista em quadrinhos norte-americana criada por Mike Mignola e publicada pela editora Dark Horse Comics. A revista existe desde janeiro de 2003. O principal personagem cujas histórias são impressas na revista é a organização B.P.R.D., em sua primeira edição solo, que reúne as três primeiras mini-série, juntamente com vários outros recursos de back-up.

Ver também 
 Hellboy

Ligações externas 
 # Dark Horse profile of issue #1
 The Hellboy Archive
 
 

Títulos de periódicos de Hellboy